Les écoles préparatoires aux sciences et techniques ou plus couramment EPST désigne l'une des voies d'orientation dans l'enseignement supérieur en Algérie.

Créées par décret exécutif N° 256-09 du  dans le besoin de répondre à la nouvelle vision du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en matière de formation d'élites. Les EPST ont pour but de prendre en charge, de former et d'encadrer les meilleurs bacheliers en deux ans, de formation scientifique de haut niveau et de qualité pour préparer le concours d’entrée aux écoles nationales supérieures à travers quatre établissements : 
EPST Tlemcen
EPST Oran
EPST Alger
EPST Annaba

Conditions d’accès 

Le recrutement à l'EPST est national et le classement se fait sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat.
 Une moyenne supérieure à 13/20 pour les filières Mathématiques et Techniques Mathématiques.
 Une moyenne supérieure à 14/20 pour la filière Sciences Expérimentales.

Écoles nationales supérieures concernées 
Après la réussite au concours organisé à la fin de la deuxième année d'études, l'élève ingénieur suivra une formation de trois années de spécialisation au sein d'une grande école d'ingénieurs, l'orientation se fera en fonction de critères d'admissibilité, du score obtenu au concours d'entrée aux écoles nationales supérieures  ainsi que d'une liste personnelle de choix, chaque élève est affecté à une école d'ingénieurs pour une durée de trois ans.

 École nationale polytechnique d'Alger
 École nationale polytechnique d'Oran
 École nationale polytechnique de Constantine (ENPC)
 École nationale supérieure des travaux publics (ENTP)
 École nationale supérieure de l'hydraulique (ENSH)
 École nationale supérieure des mines et métallurgie d'Annaba (ENSMM)

Programme

Emploi du temps 

Une semaine type se décompose comme suit :

Première Année

Deuxième Année

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Éducation en Algérie
 École nationale polytechnique d'Alger (ENP)
 École nationale polytechnique d'Oran (ENPO)
 EPST Oran
 Formation d'ingénieurs en Algérie

Enseignement en Algérie